

Населені пункти та їхні частини
 Стшалкув — село в гміні Радомсько Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Стшалкув — село в гміні Волянув Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Стшалкув — село в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Стшалкув — село в гміні Ліскув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Стшалкув — частина села Пшиленк у гміні Парадиж Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Стшалкув — частина села Юзефув у гміні Ліскув Каліського повіту Великопольського воєводства

Примітки